Комуро () — японская фамилия. Известные носители:
 Комуро, Мако (род. 1991) — бывший член Японской Императорской Семьи.
 Комуро, Нодзоми (род. 1985) — японская скелетонистка.